

Geografia 
 Casar de Palomero – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Palomero – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Josep Palomero – linguista spagnolo